
Солнце — центральная и единственная звезда Солнечной системы.

 Солнце — по-еврейски «Зерах», именование библейского персонажа Зара.

Топонимы 
 Солнце — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Солнце — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Солнце — посёлок в Ряжском районе Рязанской области.
 Солнце — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Солнце — посёлок в Варненском районе Челябинской области.

Технологии 
 Солнце — солнечная печь (гелиокомплекс) в СССР/Узбекистане.

В культуре 
 Солнце — один из ключевых элементов в астрологии.
 Солнце — мифологический образ солнца.

Геральдика
 Солнце — гербовая фигура, часто использующаяся в геральдике.
 Солнце — польский дворянский герб.

В литературе
 «Солнце» — рассказ английского писателя Д. Г. Лоуренса.

В кино
 «Солнце» — немой фильм итальянского режиссёра Алессандро Блазетти (1929 г.).
 «Солнце» — художественный фильм Александра Сокурова (2005 г.).

В музыке
 «Солнце» (2009) — альбом поп-певицы Ани Лорак.

Прочее
 Солнце — карта № 19 старших арканов колоды Таро.
 Солнце — один из фонтанов дворцово-паркового ансамбля «Петергоф».
 Солнце — специализированная школа при Казанском (Приволжском) Федеральном университете.
 Солнце — российский семейный развлекательный телеканал.

См. также

Примечания